Doremus ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Dorémus (* 1980), französischer Musiker
 David Doremus (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Frank Ellsworth Doremus (1865–1947), US-amerikanischer Politiker
 Melvyn Doremus (* 1996), beninischer Fußballspieler
 Robert Ogden Doremus (1824–1906), US-amerikanischer Chemiker